Summer School steht für:

 Summer School (1987), US-amerikanischer Film von Carl Reiner
 Summer School (2006), US-amerikanischer Film 

Siehe auch:
 Sommerakademie, Bildungsveranstaltung
 Sumner School